DD puede referirse a:
 Disco duro, dispositivo de almacenamiento de datos
 Diccionario de datos, Recoge todos los nombre de los objetos (tablas, vistas, alias...) que contiene una base de datos
 Distribución digital, acto de proveer información digital y contenidos a través de internet
 Doble Densidad, designación de capacidad en almacenamiento magnético, habitualmente disquetes
 Dolby Digital, tecnologías de compresión de audio desarrolladas por los Laboratorios Dolby
 Dungeons & Dragons':
Dungeons & Dragons, juego de rol.
Dungeons & Dragons, serie de televisión de dibujos animados
 Dunkin' Donuts, cadena internacional especializada en dónuts
 dd, comando de la familia de sistemas operativos Unix
 DD, designación naval para barcos de guerra tipo destructor
 .dd, dominio de nivel superior geográfico que nunca llegó a utilizarse, destinado a la antigua República Democrática Alemana.

Siglas